Тимур Алихонов (узб. Timur Alixonov; имя при рождении —  (узб. Темурхон Алихонов Ғайратхон ўғли); род. 5 декабря 1999, Гулистан, Узбекистан) — Узбекский блогер, вайнер, тиктокер, музыкант, певец.

Биография 

 Родился 5 декабря 1999 года в городе Гулистан, Узбекистан. По национальности — Узбек. После окончания средней школы поступил в Республиканский профессионально-технический колледж телевидения и радио который окончил в 2016 году.

 В октябре 2020 года по данным медиа-издание weproject.media  он входит в топ-9 узбекских знаменитостей на Tiktok.
 В 2021 году он получил национальная премия "Тахсин-2021" по номинацию лучший инстаграм блогер.

 В феврале 2022 года когда начались разговоры о блокировке TikTok государственными органами он осудил действия самаркандского подростка, фигурирующего на видео, которое цитирует партия «Адолат».
 К 2022 году Тимур вступил на путь артиста, став представителем  узбекского шоу-бизнеса. н поет в  жанрах как - рэп, хип-хоп и поп.

Награды и номинации

Дискография

Примечания

Ссылки